

Girone A

Classifica girone A

Girone B

Classifica girone B

Girone C

Classifica girone C

Girone D

Classifica girone D

Verdetti

Squadre classificate ai quarti di finale 
 Girone A:  (A1),  (A2)
 Girone B:  (B1),  (B2)
 Girone C:  (C1),  (C2)
 Girone D:  (D1),  (D2)

Squadre direttamente qualificate alla Coppa del Mondo 2023 
 Girone A:  (A3)
 Girone B:  (B3)
 Girone C:  (C3)
 Girone D:  (D3)

Note

Collegamenti esterni 
 

Coppa del Mondo di rugby 2019